Oboro est un mot japonais pouvant signifier « vague », « brumeux », « blafard », souvent associé à la Lune.

Histoire militaire 
Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Oboro :
 le Oboro, un destroyer de classe Ikazuchi lancé en 1899 et détruit en 1926 ;
 le Oboro, un destroyer de classe Fubuki lancé en 1930 et coulé en 1942 ;

Culture

Mangas et anime 
Oboro, un personnage du manga Naruto
Oboro, un personnage du manga Spriggan
Oboro Iga, un personnage de l’anime 
Oboro, un personnage de l’anime Utawareru mono
Oboro Shirakumo, un personnage du manga My Hero Academia

Jeu vidéo 
Oboro, un personnage du jeu vidéo 
Le clan Oboro, un clan fictif de la série de jeux vidéo Shinobi
Oboro Muramasa, le titre original du jeu vidéo 
Oboro, un personnage du jeu vidéo Fire Emblem Fates
Oboro est une unité du jeu Brave Frontier 2
Oboro, champion du jeu RAID: Shadow Legends

Cinéma 

Oboro, un personnage du film

Art 

Oboro, un centre d'artistes de Montréal, fondé en 1984.